Gorski Kotar – górzysty region w Chorwacji, położony między miastami Karlovac i Rijeka. Ponad 60% obszaru pokryte jest lasami, stąd też region zwany jest zielonymi płucami Chorwacji lub chorwacką Szwajcarią. Region przecina trasa europejska E65 łącząca Budapeszt i Zagrzeb z portem w Rijece.

Geografia 
Gorski kotar jest położony na płaskowyżu krasowym rozciągającym się na długości 35 km o średniej wysokości 800 m. Najwyższymi szczytami są Bjelolasica (1534 m n.p.m.) oraz Risnjak (1528 m.). Płaskowyż oddziela nadmorskie tereny o klimacie śródziemnomorskim od kontynentalnej głębi kraju. Południowa granica z Liką przebiega wzdłuż drogi Jasenak – Novi Vinodolski. Na północy rzeka Kupa jest granicą między Gorskim kotarem a słoweńską Bela krajiną.

Popularnym obiektem turystycznym jest także Lokvarsko jezero położone w pobliżu wsi Lokve. Jezioro, siódme pod względem wielkości w Chorwacji, pełni funkcje rekreacyjne i wędkarskie.

Demografia 
Administracyjnie region leży w żupanii primorsko-gorskiej i karlowackiej. Głównymi miastami regionu są Delnice, Čabar, Ogulin i Vrbovsko.
Gęstość zaludnienia jest niewielka (ok. 22 osób/km²), ale i tak spora jak na górskie tereny Chorwacji. Lingwistycznie region jest bardzo zróżnicowany, można tu usłyszeć wszystkie 3 dialekty języka chorwackiego.
W niektórych częściach regionu występuje mniejszość serbska, zwłaszcza w okolicach miasta Vrbovsko, gdzie stanowi 36% populacji.

Krainy historyczne Chorwacji